Simply the best (Cock Robin), een verzamelalbum uit 1999 van de Amerikaanse band Cock Robin
 Simply the best (Art Garfunkel), een verzamelalbum uit 1998 van de Amerikaanse zanger Art Garfunkel
 Simply the best (Judas Priest), een verzamelalbum uit 1999 van de Britse heavymetalband Judas Priest
 Simply the best (Crystal Lewis), een verzamelalbum uit 1991 van de Amerikaanse zanger Crystal Lewis
 Simply the best (Lee Towers), een verzamelalbum uit 1980 van de Nederlandse zanger Lee Towers
 Simply the best (Tina Turner), een verzamelalbum uit 1991 van de Amerikaanse zangeres Tina Turner
 The best (nummer) (ook wel bekend als Simply the best), een single uit 1988 van de Welshe zangeres Bonnie Tyler, later onder andere gecoverd door Tina Turner